Серге́й Влади́мирович Петро́в:
 Петров, Сергей Владимирович (1911—1988) — русский поэт, переводчик, прозаик.
 Петров, Сергей Владимирович (род. 1997) — украинский футболист.